Überlieferung steht für:

 Tradition, die Weitergabe von Überzeugungen und Handlungsmustern
 Mündliche Überlieferung
 Schriftliche Überlieferung

Siehe auch: